Möbius oder Moebius  steht für:
 Möbius (Familienname) (Moebius), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
Moebius Künstlername von Jean Henri Gaston Giraud, ein bedeutender französischer Comiczeichner und -scenarist, der den frankobelgischen Comic stark beeinflusst hat.
 Moebius: Empire Rising (2014), Point-and-Click-Adventure der amerikanischen Spieledesignerin Jane Jensen 
 Möbiusband (auch Möbiusschleife), zweidimensionale Fläche in der Topologie
 Möbius-Ebene, geometrische Struktur
 Möbius-Inversion (auch Möbiussche Umkehrformel), zahlentheoretische Funktion
 Möbiustransformation (auch Möbiusabbildung), konforme Abbildung der riemannschen Zahlenkugel auf sich selbst
 Möbius-Syndrom, angeborene beidseitige Fazialisparese
 Möbius-Widerstand, Bauform eines elektrischen Widerstandes
 Möbius-Zeichen, Konvergenzschwäche am Auge
 Kap Möbius, Kap in der Antarktis

Möbius oder Moebius  steht für folgende

Filme:
 Moebius (1992), Film von Matti Geschonneck
 Moebius (1996), Film von Gustavo Mosquera
 Moebius (1997), Film von Noel Sterrett
 Moebius, die Lust, das Messer (2013), Film von Kim Ki-duk
 Die Möbius-Affäre, Film von Éric Rochant (2013)

Unternehmen:
 Haus Möbius, Winzerhaus der Lößnitz in Radebeul
 Josef Möbius Bau-GmbH, deutsches Bauunternehmen

Siehe auch:
 Möwius
 Möbus
 Mevius